И́нго Андербрю́гге (; 2 января 1964, Даттельн, Германия) — немецкий футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции полузащитника.

Карьера

Клубная 
Андербрюгге начал профессиональную футбольную карьеру в дортмундской «Боруссии». Андербрюгге дебютировал во взрослой команде 7 июля 1984 года.

После плохого сезона 1987/88 в «Боруссии» немец перешёл в «Шальке 04». Он пришёл в «Шальке 04» в начале сезона 1988/89, когда гельзенкирхенский клуб играл во Второй Бундеслиге. Андербрюгге регулярно выходил на поле в составе «Шальке 04» в течение 6 лет. В 1997 году Инго Андербрюгге в составе немецкой команды выиграл Кубок УЕФА. Немецкий полузащитник сыграл 33 матча в трёх следующих сезонах. В итоге, в 2000 году он покинул «Шальке 04».

Андербрюгге перешёл в клуб Третьей лиги «Шпортфройнде». Инго провёл всего 5 игр за этот клуб, не забив ни одного гола. По окончании сезона в 2001 году Инго Андербрюгге завершил карьеру.

Тренерская 
В марте 2008 года Андербрюгге начал свою тренерскую деятельность в том же дивизионе, где он завершал карьеру. Он тренировал «Вернер СК 2000», «Эркеншвик», «Хюлс» и «Ваккер» из Бургхаузена.

Американский футбол 
После окончания карьеры футболиста и до начала занятия тренерской деятельностью Андербрюгге сыграл 2 сезона в НФЛ Европа за команду «Рейн Файр». Также Андербрюгге основал футбольную школу и в марте 2009 года был назначен техническим директором Немецкого Футбольного Интерната, школы-интерната для молодых футболистов.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Статистика футболиста на Fussballdaten.de
 Профиль футболиста на Transfermarkt.co.uk

Футболисты Германии
Игроки сборной Германии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Боруссия» Дортмунд
Игроки ФК «Шальке 04»
Игроки ФК «Шпортфройнде» Зиген
Футбольные тренеры Германии
Тренеры ФК «Эркеншвик»
Тренеры ФК «Хюлс»
Тренеры ФК «Ваккер» Бургхаузен